Патрик Юнас Андерссон (; , Боргеби) — шведский футболист, выступавший на позиции центрального защитника за клубы «Мальмё», «Блэкберн Роверс», «Боруссия Мёнхенгладбах», «Бавария», «Барселона» и за сборную Швеции. Его отец Рой и младший брат Даниэль — также профессиональные футболисты. За сборную сыграл 96 матчей, забил 3 гола, с 1997 до 2002 был капитаном сборной. Участник Чемпионатов мира 1994 (бронзовая медаль) и 2002 годов. Лучший футболист Швеции 1995 и 2001 годов.

Любопытно то, что за время выступления за «Баварию» Андерссон забил всего 1 гол, однако его точный прострел со свободного удара на 94 минуте матча последнего тура Бундеслиги сезона 2000/2001 принес команде чемпионский титул, в драматичнейшей ситуации вырвав его у «Шальке-04».

Клубная статистика 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Барселона»